Shūsuke Fuji (不二 周助 Fuji Shūsuke) est un des personnages du manga Le Prince du tennis.

Fuji est dans l'équipe de Seigaku, en .
Shūsuke Fuji est considéré comme étant un prodige de Tennis. Sa réputation dans le milieu du tennis professionnel junior est aussi grande que celles de Tezuka. Beaucoup rêvent de l'affronter. On le surnomme "Le Prodige" à cause de sa grande polyvalence et de sa capacité à réussir à trouver des solutions pour s'extirper de certaines situations difficiles. 

Shūsuke possède également une certaine sensibilité: il aime le calme et la culture, reste bien souvent souriant en toute situation. Il a néanmoins quelques penchants sadiques, tant que la souffrance (physique et mentale) n'est pas trop poussée. Physiquement, Fuji est très efféminé et ouvre rarement ses grands yeux bleus. Cependant, c'est un joueur qui a un grand cœur, et n'hésite pas à "venger" d'autres joueurs avec lesquels il a des affinités, notamment son frère Yuuta ou Kawamura Takeshi.

Il joue essentiellement en match simple, quelquefois en double avec Kawamura Takeshi bien que son coach avoue que cette paire est loin d'être très forte.

Accessoirement, il fait collection de cactus et est passionné de photographie.

Les coups spéciaux de Fuji sont des "contres", il s'en sert souvent défensivement selon la situation et l'adversaire. Ces coups sont extrêmement redoutés par ses adversaires, cependant ils y trouvent vite une limitation, si bien que Fuji se décide à améliorer sa technique de jeu en améliorant ces coups et en créant des nouveaux.

Caractéristiques : adaptation

Coups spéciaux   
 Tsubame Gaeshi (l'envol de l'hirondelle) : Fuji utilise la rotation de la balle pour éviter le rebond. La balle, en revenant dans le camp adverse, roule sur le sol (apparition : match contre Sakurai/Ishida). Ce coup a été contré par Ittsui de Rokkaku, qui justement envoie une balle sans aucune rotation, The Sinker. Encore là, Fuji prouve son titre de prodige et parvient à lui faire faire une Cord Ball (balle qui touche le filet) pour lui donner un effet de rotation et ensuite laisse glisser la balle le long de sa raquette à la verticale pour achever la rotation manquante.

 Higuma Otoshi (la chute de l'ours) : Fuji utilise la force centrifuge pour absorber la puissance d'un smash. Il se retrouve à genoux, dos au filet et bras écarté après le coup. La balle exécute un lob, le joueur adverse se retrouvant au filet. Ce coup a fait ses preuves contre de nombreux smashs, donc le Dunk Smash de Momoshiro (apparition : match d'entraînement contre Echizen).

Echizen trouve une limitation en smashant directement contre le filet.
Ce coup a été contré par Tachibana Kippei lors d'un match d'entraînement : Fuji voulait voir ses trois contres "contrés".
Il apparaît inutile contre les joueurs de Higa qui peuvent se déplacer instantanément le long du terrain.

 Undercut Serve : Fuji sert à la cuiller mais fait pivoter la balle. Celle-ci disparaît peu après avoir rebondi dans le carré de service (apparition : match contre Akutagawa). S'il peut berner une grande partie de joueurs, les plus vigilants montrent que ce coup est inutile.

 Hakugei (le bélouga) : Fuji utilise le vent pour exécuter un revers. La balle change de rotation : peu après avoir passé le filet, elle exécute un lob, va en fond de court et revient dans le camp de Fuji (apparition : match contre Akutagawa). 

Ce coup est bien sûr impossible à faire lorsqu'il n'y a pas de vent (notamment dans des matchs en intérieur).
Kirihara ne se fait pas surprendre par le Hakugei réussit à contrer le Hakugei en smashant lors du retour de la balle... mais se fait contrer par Higuma Otoshi.

 Kagerō Zutsumi (l'illusion de la libellule) : Fuji arrive à contrer la rotation de la balle (ce qui est en somme, le contraire du Tsubame Gaeshi qui utilise justement la rotation) jusqu'à l'annuler totalement, renvoyant ainsi à son adversaire une balle sans aucun effet, paraissant plus loin qu'elle ne l'est en réalité.
Cette technique a permis de contrer la trajectoire erratique du Ohabu de Hirakoba Rin.(apparition : match contre Higa)

 Gardien de la porte de Hecatonchires : Fuji fait glisser la balle des deux cotes de la raquette(en la tournant) puis si l'adversaire veut la renvoyer sa balle ne passe pas le filet (apparition : match contre Shiraîshi de Shitenhouji)

 Kirin Otoshi : Higuma Otoshi à deux mains (apparition : match contre Shiraishi)

 Hakurryu : Copie du hakugei mais la balle continue sa trajectoire au lieu de revenir au filet (apparition : match contre Shiraishi)

 Hoho gaeshi : Copie du tsubame gaeshi mais avec rebond (apparition : match contre Shiraishi)

 Hoshi Hanabi : Ses effets sont inconnus, on sait seulement que son adversaire voit des étoiles après ce coup. Cependant, la description du résultat faite par Nyou semble équivalente à celle du cauchemar d'Inui, à savoir l'envoi de la balle à grande hauteur, disparissant de la vision de tous, avec une chute particulièrement violente sur le terrain (apparition : match contre Nyou de Rikkaidai).

Adversaires 

Fudomine : Ishida Tetsu / Sakurai Masara (Défaite avec Kawamura)
Saint Rudolph : Mizuki Hajime (Victoire)
Yamabuki : Nitobe Hinakishi / Kita Hishiōma (Défaite avec Kawamura)
Hyotei : Akutagawa Jirō (Victoire)
Jyōsei Shōnan : match programmé contre Kajimoto Takahisa, non joué.
Midoriyama : match programmé contre Tutsa Hakane, non joué.
Rokkaku : Saeki Kojirō / Itsuki Marehiko (Victoire avec Kikumaru)
Rikkaidai : Kirihara Akaya (Victoire)
 Americain Teams : Arnold Ignashov (Victoire) 
Higa : Hirakoba Rin / Chinen Hiroshi (Victoire avec Kawamura)
Hyotei 2 : pas de match 
Shitenhōji :  Shiraishi Kuranosuke (Défaite)
Rikkaidai 2 : Masaharu Niō (Victoire)

Personnage de Prince du tennis

en:Shusuke Fuji